Honoratus ist der Name folgender Personen:

 Honoratus von Amiens († um 600), Schutzpatron der Bäcker, Bischof von Amiens, Heiliger, siehe Honorius von Amiens
 Honoratus von Arles († 429/430), Bischof von Arles, Heiliger
 Honoratus Fabrius (um 1608–1688), französischer Jesuit, Mathematiker, Astronom, Physiker und Philosoph, siehe Honoré Fabri

Honoratus ist das Cognomen folgender Personen:

 Fabius Honoratus, römischer Offizier

 Marcus Sellius Honoratus, römischer Ritter (Kaiserzeit)
 Maurus Servius Honoratus, römischer Grammatiker und Vergil-Kommentator
 Publius Aelius Honoratus, römischer Offizier

Siehe auch:
 Honorat